MTV Rumunia (Music Television Rumunia) – wystartowała 15 czerwca 2002 roku w Rumunii. Stacje telewizyjną można oglądać przez kablówkę UPC Romania. Dziesiąty z regionalnych kanałów MTV w Europie (i drugie po wschodniej Europy MTV Polska), z wielkim koncertem w wykonaniu Enrique Iglesias na Lia Manoliu Stadion. Od czasu jego uruchomienia, kanał również ma na antenie kreskówki, takie jak Osbournes, Yo Momma, Punk'd, Boiling podkreśla, Daria, Beavis i Butthead, Where My Dogs At?. Najlepsze teledyski i programy są widoczne głównie przez noc, jak w starych MTV Europe.

MTV Day 
Ponadto każdego roku MTV Rumunia obchodzi swoje urodziny z wielkim koncercie zwany MTV Day. W czasie, MTV Rumunia brała udział w kilku kampaniach społecznych we współpracy z władzami Rumunii. Wśród nich można znaleźć MTV Exit lub Staying Alive.

MTV Romania Music Awards 
MTV Rumunia posiada corocznie w innym mieście, nagrodę show (podobny do MTV Video Music Awards), ukierunkowane na rumuński przemysłu muzycznego z gośćmi z zagranicy. Wśród międzynarodowych artystów wzięło udział w show Sugababes, Scooter, Kevin Lyttle, Kosheen, Laura Pausini, Uniting Nations, Dina Vass, Sylver, Pachanga i inne. Pokaz odbył się trzy razy w Bukareszcie, w jednym czasie w Cluj-Napoca i Sibiu i zazwyczaj podczas czerwca.

Ruminia
Rumuńskie stacje telewizyjne
Telewizyjne stacje muzyczne
Rumuńskojęzyczne stacje telewizyjne